

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Piechy – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze
 Piechy – kolonia wsi Miłoszewiecw woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe

Miejscowość na Ukrainie 
 Piechy – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim

Zobacz też 
 Piechówka